Pak Nam-chol (ur. 1985) – północnokoreański piłkarz
 Pak Nam-chol (ur. 1988) – północnokoreański piłkarz